Jöstingmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Jöstingmeier (* 1963), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Georg Jöstingmeier (1905–1994), deutscher Jurist und Politiker (CDU), MdL